Tsjorny Obelisk (Russisch: Чёрный Обелиск; Nederlandse vertaling: 'Zwarte Obelisk') is een Russische hardrock- en metalband.

De band werd opgericht in 1986 door Anatoli Kroepnov, die in 1997 overleed.

Discografie

Albums 
 1991 - Стена
 1991 - One More Day
 1992 - Ещё один день
 1994 - Я остаюсь
 2002 - Пепел
 2004 - Нервы
 2006 - Зелёный альбом
 2012 - Мёртвый сезон
 2015 - Революция
 2018 - Х

Demo's, singles en ep's 
 1990 - Жизнь после смерти
 1993 - 96 + 415
 2000 - Песни для радио
 2005 - Ангелы
 2006 - Когда-нибудь
 2009 - Чёрное / Белое
 2013 - Вверх
 2014 - Марш революции
 2014 - Душа
 2016 - Ира
 2016 - Не имеет значения
 2016 - Осень
 2017 - Осколки

Russische rockband
Russische metalband